Џан Јунгжан Мартина Хингис су освојиле турнир. У финалу су савладале Јекатерину Макарову и Јелену Веснину са 7:5, 7:6.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Извори
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
 
Међународно првенство Италије у тенису 2017.
Међународно првенство Италије у тенису — женски парови